Jeff hace referencia a:
 Jeff Hardy, luchador profesional actualmente trabajando en la WWE en la marca Smackdown.
 Jeff Bridges, actor estadounidense;
 Jeff Christie, músico y cantante inglés;
 Jeff Daniels, actor estadounidense;
 Jeff Hanneman, guitarrista estadounidense (Slayer);
 Jeff McInnis, jugador de baloncesto estadounidense;
 JEFF - José Emilio Fuentes Fonseca, escultor de Cuba.